AFF kan have flere betydninger:

 Amager Fodbold Forening – en dansk fodboldklub under Københavns Boldspil-Union.
 Afghanistan Football Federation – det nationale fodboldforbund i Afghanistan.
 ASEAN Football Federation – en gruppe fodboldforbund under Asian Football Confederation fra sydøst Asien.
 American Frozen Foods – et firma, som har varemærke registreret forkortelsen "AFF"

Accelerated Free Fall, eller Acceleret Frit Fald - en metode til at lære at springe faldskærm på en hurtig og sikker måde (hvor faldskærmseleven ligger i luften med en eller to instruktører i det frie fald).